Tasovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Tasovice, Gemeinde im Okres Blansko
Tasovice, Gemeinde im Okres Znojmo; siehe Tasovice nad Dyjí
Tasovice, Ortsteil von Kostelec u Heřmanova Městce, Okres Chrudim
Tašovice, Ortsteil von Karlovy Vary, Okres Karlovy Vary

Horní Tašovice, Ortsteil von Stružná, Okres Karlovy Vary